Demokratyczna Kampucza – państwo kambodżańskie w latach 1975–1979
 Ludowa Republika Kampuczy – państwo kambodżańskie w latach 1979-1989
 Kampucza – dokumentalny film z 1981 roku w reżyserii Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego

Zobacz też 
 Kambodża